Esta é uma lista de cidades na Somália país localizado na África Oriental. A relação fornece uma visão geral da população das grandes cidades. Mogadíscio, capital da Somália concentra cerca de 20% da população do país. A tabela a seguir mostra cidades somalis com mais de 1.000 habitantes e a região à qual a cidade pertence. Os números da população foram calculados para 1º de janeiro de 2013.

Veja também
 Divisões administrativas da Somália

Outras fontes
 População Cálculo: World Gazetteer (2013);
 IBGE (2015);
 CIA - The World Factbook (2015);
 City Population; GeoHive (2015),

Somalia
 
Cidades